Csehország
Olšany, település a Jihlavai járásban
Olšany, település a Klatovyi járásban
Olšany, település a Vyškovi járásban
Olšany, település a Šumperki járásban
Olšany u Prostějova, település a Prostějovi járásban